Andris Bērziņš kan avse:
 Andris Bērziņš (född 1944), Lettlands president från 2011
 Andris Bērziņš (född 1951), Lettlands premiärminister 2000–2002